Высокогривский сельсовет — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) и административно-территориальное образование в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Высокая Грива.

Население 
По результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, численность населения муниципального образования составляла 978 человек.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входили 2 населённых пунктов:

История 
В 2011 году Подойниковский и Высокогривский сельсовет объединены в Подойниковский сельсовет.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Панкрушихинского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2011 году